.中國  — національний домен для КНР.

Відмінністю від діючого домену «.cn» є те, що в новому домені «.中國» всі імена другого рівня писатимуться виключно традиційними китайськими ієрогліфами.

Див. також 
 .中国
 .台灣

Національні домени верхнього рівня